Образование в Одессе — совокупность высших, средних специальных, средних, дошкольных и внешкольных учреждений, располагающихся в городе Одессе.

Дошкольное образование 

 Частный детский сад «Happy Time» - Французский бульвар, 85/5
Детский сад-ясли № 1 — ул. Транспортная (Приморский), 8а
 Детский сад-ясли № 3 — ул. Мясоедовская, 19
Частный детский сад «Happy Time» - ул. Костанди, 201б
 Детский сад-ясли № 4 — Французский бульвар, 17а
 Детский сад-ясли № 6 — ул. Новикова, 12
 Детский сад-ясли № 7 — ул. Атамана Головатого, 72
 Частный детский сад «Happy Time» - ул. Варненская, 4б
 Детский сад-ясли № 9 — ул. Самолетная, 41б
 Детский сад-ясли № 15 — ул. Академика Вильямса, 48
 Детский сад-ясли № 19 — ул. Мечникова, 2а
 Детский сад-ясли № 21 — ул. Лузановская, 58/1
 Детский сад-ясли № 28 — ул. Черноморского Казачества, 14/1
 Детский сад-ясли № 29 — ул. Сабанеев Мост, 2
Частный детский сад «Happy Time» - переулок Манежный, 8
 Детский сад-ясли № 37 «Незабудка» — ул. Воронцовский пер, 6/1
 Детский сад-ясли № 42 — ул. Марсельская, 16а
 Детский сад-ясли № 47 — ул. Польская (Приморский район), 6
 Детский сад № 49 — ул. Валентины Терешковой, 50
 Детский сад № 50, компенсирующего типа — ул. Гоголя, 15
 Детский сад-ясли № 125 — ул. Николая Аркаса, 35
 Детский сад , школа раннего развития ребёнка "Золотая Рыбка" - ул. Космонавтов, 36

Общее среднее образование

Гимназии 
 Гимназия № 1 им. А. П. Быстриной — ул. Александровский проспект, 11 (бывш. школа № 119)
 Одесский учебно-воспитательный комплекс «Гимназия № 2 — специализированная общеобразовательная школа І ступени с углубленным изучением английского языка» — ул. Канатная, 4а (начальная школа), ул. Гаванная, 5 (бывш. школа № 9)
 Гимназия № 4 с углублённым изучением иностранных языков — ул. Болгарская, 88 (ранее школа № 99)
 Гимназия № 5 с углублённым изучением английского языка — ул. Маршала Малиновского, 29а (ранее школа № 64)
 Гимназия № 6 учебно-воспитательного комплекса «Гармония» имени Степана Бандеры  — ул. Александра Невского, 43/2а (совместно и школа № 83)
 Гимназия № 7 учебно-воспитательный комплекс I ступени с углубленным изучением английского языка — ул. Ростовская, 4а (ранее школа № 42)
 Гимназия № 8 с углублённым изучением иностранных языков — ул. Ицхака Рабина, 8 (ранее школа № 54)
 Гимназия № 13 — ул. Крымская, 62а
 Одесская Мариинская гимназия — ул. Л. Толстого, 9 (ранее школа № 3)

Лицеи 

 Лицей технологий и дизайна им. К. Д. Ушинского г. Одесса, ул. А. Невского, 39, (5 ст. Люсдорфской дороги) (бывш. ПТУ №5 швейка)
 Лицей с физико-математическим уклоном № 53 — ул. Генерала Петрова, 34 (бывш. школа № 53)
 Морской лицей-школа № 24 I—III ступеней — ул. Академика Заболотного, 38а
 Одесский военный лицей с усиленной военно-физической подготовкой — ул. Профсоюзная,9
 Одесский профессиональный лицей морского транспорта (бывш. лицей № 11)
 Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры — ул. Базарная, 63
 Одесский экономический лицей — ул. Люстдорфская дорога, 33
 Одесский юридический лицей — ул. Екатерининская, 64
 Одесский лицей № 9 — ул. Академика Глушко проспект, 1г (бывш. школа № 29 и гимназия № 9)
 Одесский лицей № 121 — ул. Л. Толстого, 1 (бывш. Специализированная школа № 121 
 Лицей «Приморский» — ул. Гагарина, 14 (бывш. школа № 74)
 Ришельевский лицей (открыт на базе школы № 36)
 Черноморский лицей, частный I—III ступеней — ул. Варненская, 3а
 Школа-лицей «Просвита» — ул. Варненская, 13а
 Школа-лицей экономики и права, учебно-воспитательный комплекс ІІ—ІІІ ступеней, ЧП — ул. ул. Валентины Терешковой, 45а
 Военно-морской лицей — ул. Фонтанская дорога, 14

Общеобразовательные школы 

 Международная академическая школа "Одесса"
 Школа № 1 — пл. Михайловская, 10 (ранее с тем же № на ул. Балковской, 219)
 Школа № 4 — пр. Адмиральский, 32 (ранее с тем же № на ул. Жуковского, 15)
 Школа № 5 — ул. Балковская, 42
 Школа № 8 — ул. Бреуса, 59 
 Школа № 9 — ул. Канатная, 4 (бывш. школа № 70) Сейчас — начальная школа Гимназии № 2
 Школа № 10 им. Т. Г. Добровольского и Г. С. Шонина (специализированная) — пл. 10 Апреля, 22
 Школа № 11 — ул. Ак. Воробьёва, 6
 Школа № 12 — ул. Марсельская, 6 (существовавшая ранее школа с тем же № на ул. Черноморского казачества, 7; в 1970 году объединена с СШ 113)
 Школа № 14 — ул. Крымская, 56а (ранее с тем же № на Колонтаевской, 52)
 Школа № 15 — ул. Крымская, 80а
 Школа № 16 — ул. Пироговская, 25
 Школа № 17 — ул. Махачкалинская, 7 (ранее с тем же № на пл. Ярмарочной, 175)
 Школа № 18 — ул. Прохоровская, 59 и ул. Прохоровская, 46
 Школа № 19 — ул. Кустанайская, 3
 Школа № 20 — ул. В. Терешковой, 48 (ранее с тем же № на ул. Мастерской, 29)
Частная школа начальных классов "Star Time Private School" - Пироговский переулок, 8
 Специализированная школа № 21 I—III ступеней спортивного направления — пер. Староконный, 9 (бывш. ул. П. Ларишкина)
 Школа № 22 — ул. Махачкалинская, 4
 Школа № 23 — Николаевская дор., 283
 Школа № 24 — ул. Ак. Заболотного, 38а (ранее с тем же № на ул. Средней, 6)
 Школа № 25 — ул. Ак. Филатова, 25б
 Школа № 26 — ул. Старопортофранковская, 32 (ранее с тем же № на Спиридоновской, 10)
 Школа № 27 — ул. Люстдорфская дор., 33
 Школа № 28 — ул. Ак. Филатова, 13в (ранее с тем же № на Мастерской, 14)
 Школа № 30 — ул. Черноморского казачества, 175 (ранее с тем же № на Ярмарочной пл., 183)
 Школа № 31 — ул. Гастелло, 9
 Школа № 32 — ул. Космонавтов, 60 (ранее с тем же № на Балковской, 219)
 Школа № 33 — ул. Комарова, 8
 Специализированная школа № 35 — пр. Гагарина, 3 (1962)
 Школа № 37 — ул. Софиевская, 26
 Школа № 38 — Фонтанская дор., 37
 Школа № 39 — ул. Успенская, 20
 Специализированная школа № 40 — ул. Затонского, 15а (до Великой Отечественной войны находилась по адресу : ул. Отрадная, 19)
 Школа № 41 — пл. Мичурина, 9
 Школа № 43 — ул. Гоголя, 17
 Школа № 44 — ул. Героев Сталинграда, 36 (1962)
 Школа № 45 — ул. Самолётная, 5 (ранее с тем же № на ул. Пастера, 17)
 Школа № 46 — ул. Космонавтов, 70 (ранее с тем же № на ул. Троицкой, 37)
 Школа № 47 — ул. Л.Толстого, 8
 Школа № 48 — ул. 11-я линия, 2
 Учебно-воспитательный комплекс № 49 — ул. Затонского, 12 (с 1978 года; ранее СШ с тем же № на ул. Бунина, 23)
 Специализированная школа № 50 с углублённым изучением иностранных языков — ул. Конная, 46
 Школа № 51 — Люстдорфская дор., 60 (ранее с тем же № на Пироговской, 25)
 Школа № 52 — ул. Троицкая, 49/51
 Специализированная школа № 53 ул. Терешковой, 35-б
 Специализированная школа № 54 ул. Генерала Петрова, 58а
 Школа № 55 — ул. Ильфа и Петрова, 25 (ранее с тем же № на Дальницкой, 58)
 Школа № 56 — ул. Тенистая, 1
 Школа № 57 — ул. Ямчитского, 7
 Учебно-воспитательный комплекс № 58 — пл. Старосенная, 5
 Школа № 58 — ул. Тираспольская, 14 (до середины 1950-х годов - на ул. Л. Толстого, 1, в помещении школы № 121)
 Школа № 59 — Специализированная школа № 59 ул. Канатная, 89 (ранее с тем же № на Французском бульваре, 11)
 Школа № 60 — ул. Комитетская, 5
 Школа № 61 — ул. Ак. Воробьёва, 20
 Школа № 62 — пр. Шевченко, 10
 Школа № 63 — ул. Ак. Королёва, 12
 Школа № 64 — Специализированная школа № 64 ул. Малиновского, 23 (ранее с тем же № на Орджоникидзе, 24)
 Школа № 65 — ул. Ак. Королёва, 90 (ранее с тем же № на Госпитальной, 32)
 Школа № 66 — ул. Атамана Головатого, 94
 Школа № 67 — ул. Генерала Бочарова, 14а
 Школа № 68 — ул. Успенская, 58 (ранее с тем же № на ул. Екатерининской, 64)
 Специализированная школа № 69 — ул. И. Рабина, 45 (ранее с тем же № на Средней, 6)
 Школа № 71 — ул. Паустовского, 17а (ранее с тем же № на ул. Жуковского, 3)
 Школа № 72 — ул. Ильфа и Петрова, 15а (ранее с тем же № в пер. Нахимова, 8)
 Школа № 73 — ул. Высоцкого, 16
 Специальная школа № 75 — для детей с недостаточным умственным и физическим развитием — ул. Садовая (Приморский р-н), 4
 Школа № 76 — ул. Ак. Воробьёва, 24 (ранее с тем же № на Полевой, 2)
 Школа № 77 — ул. Транспортная, 12 (ранее с тем же № на Среднефонтанской дор., 30)
 Школа № 78 — Люстдорфская дор., 152
 Учебно-воспитательный комплекс № 78 — ул. Болгарская, 59
 Школа № 79 — ул. Водопроводная, 13
 Школа № 80 — ул. Ильфа и Петрова, 13а (ранее с тем же № на Новосельского, 70)
 Школа № 81 — Фонтанская дор., 26
 Школа № 82 — пр. Маршала Жукова, 12а
 Школа № 84 — пр. Глушко, 1г
 Школа № 85 — пр. Свободы, 91
 Специализированная школа № 86 — ул. Ак. Вильямса, 79 (ранее с тем же № на Госпитальной, 92)
 Школа № 89 — ул. Ильфа и Петрова, 45
 Школа № 90 (Учебно-воспитательный комплекс № 90) им. А. С. Пушкина — ул. Б.Арнаутская, 2-б (ранее с тем же № на Софиевской, 24; позднее : на ул. Разумовской, 24, Троицкой, 37-а) и на ул. Базарная, 90
 Школа № 92 — ул. Генерала Бочарова, 67
 Специализированная школа № 94 — ул. Маразлиевская, 60
 Школа № 95 — ул. Туристическая, 29а
 Школа № 96 специализированная — ул. Гайдара, 29а
 Школа № 99 — ул. Старопортофранковская, 40/42
 Школа № 100 — ул. Варненская, 12 (ранее с тем же № 8-летняя школа на ул. Троицкой, 37)
 Школа № 101 — ул. Б.Арнаутская, 9 (ранее с тем же № на ул. Преображенской, 75)
 Школа № 103 — ул. Болгарская, 31
 Школа № 105 — ул. Пастера, 17
 Школа № 106 — пер. 1-й Дачный, 1 (1962)
 Школа № 107 — ул. Л.Толстого, 30
 Школа № 110 — ул. В. Стуса, 10 (ранее с тем же № в Сапожном пер., 6/8)
 Школа № 113 — ул. Черноморского Казачества, 7
 Специализированная школа № 117 — ул. Ришельевская, 18
 Школа № 118 — ул. Преображенская, 75
 Специализированная школа № 119 ул. Жуковского, 39
 Школа № 120 — ул. Дальницкая, 58
 Школа № 122 — ул. Старопортофранковская, 45
 Школа № 125 — ул. Круговая, 1 (ранее с тем же № на ул. Школьной, 6)
 Школа № 127 — Хаджибеевская дор., 32
 Школа № 130 — ул. Николая Аркаса, 56
 Учебно-воспитательный комплекс № 187 (ясли-школа I ступени)
 Учебно-воспитательный комплекс № 222 (ясли-школа I ступени)
 Учебно-воспитательный комплекс № 241 (ясли-школа I ступени для детей с нарушениями умственного и физического развития)
 Учебно-воспитательный комплекс № 263 (специализированная и общеобразовательная школы)
 Учебно-воспитательный комплекс № 283 (ясли-школа I ступени)
 Учебно-воспитательный комплекс № 292 (ясли-школа I ступени)
 Учебно-воспитательный комплекс № 300 — ул. Маршала Говорова, 50
 Учебно-воспитательный комплекс № 310 (ясли-школа I ступени для детей с ослабленным зрением)
 Учебно-воспитательный комплекс № 313 (ясли-школа I ступени для детей с туберкулёзом)

Школы, которые закрыты 

 Школа № 2 — ул. Старопортофранковская, 40
 Школа № 7 — ул. Пишоновская, 20
 Школа № 42 — ул. Ростовская, 4
 Школа № 70 — ул. Канатная, 4: помещение передано начальным классам бывш. СШ № 9 / гимназии №2
 Школа № 92 — ул. Успенская, 58: с 1.09.1944 по 1978 год; помещение ныне занимает объединённая (с 68-й) школа, получившая №68.
 Школа № 94 — ул. Адм. Лазарева, 59
 Школа № 95 — 1-й Лиманный пер., 1
 Школа № 98 — пл. Молодёжи, 17
 Школа № 96 — ул. Прохоровская, 59
 Школа № 108 — ул. Водопроводная, 13
 Школа № 116 — ул. Ришельевская, 33, затем на ул. Греческой (1936-1941 и 1961-1980)
 Школа № 123 — ул. Ш. Руставели, 7
 Школа № 132 — ул. Дальницкая, 16
 Школа № 133 — ул. Болгарская, 88

Школы вечерние 

 Вечерняя школа № 3
 Вечерняя школа № 19
 Вечерняя школа № 23
 Вечерняя школа № 24
 Вечерняя школа № 25

Школы-интернаты 

 № 1 школа-интернат гуманитарно-эстетического профиля
 № 2 школа-интернат
 № 3 школа-интернат
 № 4 школа-интернат для детей-сирот и детей лишенных родительской опеки
 № 5 школа-интернат
 № 6 школа-интернат для с заболеваниями опорно-двигательного аппарата
 № 7 школа-интернат для детей детей-сирот и детей лишенных родительской опеки
 № 34 школа-интернат для детей с нарушениями умственного развития (санаторного типа) — ул. Львовская, 3
 № 75 школа-интернат для детей с нарушениями умственного развития (специальная) — ул. Садовая,4
 № 87 школа-интернат для детей с ослабленным зрением
 № 88 школа-интернат для детей с задержкой психического развития (специальная) — ул. Свободы, 97
 № 91 школа-интернат для детей с ослабленным слухом и глухих — ул. Репина, 1 (ранее — в Староконном переулке, 9 — в здании сегодняшней школы № 21)
 № 93 школа-интернат для слепых детей I—III ступени с дошкольными группами
 № 97 школа-интернат для детей со сниженным слухом

Музыкальные учебные заведения 

 Музыкальная школа-интернат им. П. С. Столярского
 № 1 детская музыкальная школа
 № 2 детская музыкальная школа им. А. К. Глазунова
 № 3 детская музыкальная школа — ул. Петра Лещенко, 28
 № 4 детская музыкальная школа
 № 5 детская музыкальная школа
 № 6 детская музыкальная школа
 № 7 детская музыкальная школа
 № 8 детская музыкальная школа
 № 11 детская музыкальная школа (находится в помещении школы № 100)
 № 13 детская музыкальная школа
 № 15 детская музыкальная школа
 Оперная студия Одесской государственной музыкальной академии им. А. В. Неждановой

Школы эстетического воспитания 

В настоящее время в Одессе функционирует 14 учебных заведений эстетического воспитания: 6 школ искусств, 3 художественные школы, 2 хореографические, 1 театральная, 2 киношколы, и 1 школа хорового искусства.

 Детская театральная школа — ул. Софиевская, 24 
 Детская хореографическая школа
 Детская художественная школа № 1 им. Костанди
 Детская художественная школа № 2
 Детская школа искусств № 2
 Детская школа искусств № 3
 Детская школа искусств № 4
 Детская школа искусств № 5
 Коммунальное внешкольное учебное заведение «Детская школа искусств № 6 г. Одессы»
 Детская школа хорового искусства
 Киношкола им. Веры Холодной
 Киношкола «RemarkaFilm» при Одесской киностудии
 Методический центр художественного эстетического воспитания детей и молодежи
 Одесский городской центр хореографического искусства
 Пушкинский музейон (детская школа искусств)

Спортивные школы 

 Областная специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва (лёгкая атлетика)
 Областная детско-юношеская спортивная школа стрельбы (водное поло, пулевая стрельба, теннис)
 Областная детско-юношеская спортивная школа по дзюдо и регби
 Областная детско-юношеская спортивная школа по парусному спорту
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо» лёгкой атлетики
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Динамо» плавания
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Льдинка» по фигурному катанию на коньках
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа «Колос» (бокс, стендовая стрельба, тяжёлая атлетика)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа по шахматам и шашкам
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Параолимпийского резерва «Инваспорт» (греко-римская борьба, лёгкая атлетика)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 1 (спортивная гимнастика, художественная гимнастика, прыжки на батуте, спортивная акробатика, спортивные танцы, ушу)
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва имени Литвака Б.Д. (баскетбол, волейбол)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 3 (пулевая стрельба, плавание, спортивная акробатика)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 4 (дзюдо, велоспорт-шоссе, велоспорт-маунтенбайк)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 5 (бадминтон, бокс, гандбол, художественная гимнастика)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 6 (гребля на байдарках и каноэ, регби, футбол)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 7 (бокс, тхэквондо (ВТФ), таиландский бокс Муэй Тай, годзю-рю каратэ)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 8 (бокс, волейбол, вольная борьба, дзюдо, плавание, сумо)
 Детско-юношеская спортивная школа по футболу № 9 имени Заслуженного мастера спорта И. Беланова
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 10 (спортивная гимнастика)
 Детско-юношеская спортивная школа по футболу № 11
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 12 (скалолазание, альпинизм)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 13 (парусный спорт, фехтование)
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва по вольной борьбе № 14
 Детско-юношеская спортивная школа по дзюдо № 15
 Детско-юношеская спортивная школа «Джинестра» (волейбол, пляжный волейбол)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 16 (греко-римская борьба, борьба самбо, таиландский бокс Муэй Тай, годзю-рю каратэ)
 Комплексная детско-юношеская спортивная школа № 17 (бейсбол, стрельба из лука, тхэквондо (ВТФ), настольный теннис)
 Специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва «Черноморец» (художественная гимнастика, синхронное плавание)

Среднее специальное образование

Профессиональные училища и лицеи 

 Учебно-производственный центр «Академия ювелирного искусства»
 Государственное учебное заведение «Одесский центр профессионально-технического образования Государственной службы занятости»
 Одесское высшее профессиональное училище автомобильного транспорта (бывш. ПТУ № 27)
 Одесское высшее профессиональное училище морского туристического сервиса № 26
 Одесское высшее профессиональное училище сферы услуг
 Одесское высшее профессиональное училище торговли и технологии питания
 Одесский профессиональный лицей технологии и дизайна одежды ЮНПУ им. К. Д. Ушинского (бывш. ПТУ № 5) 
 Одесский профессиональный строительный лицей (бывш. ПТУ № 20)
 Одесское училище профессиональной подготовки работников милиции
 Училище ПТУ #3 ОНЮА морского профиля
 Одесское училище железнодорожного транспорта и строительства(ПТУ 30)

Высшее образование

Университеты 
 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова
 Одесский национальный политехнический университет (бывш. Одесский политехнический институт)
 Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского (бывш. Одесский государственный педагогический иснтитут)
 Одесский национальный экономический университет (бывш. Одесский институт народного хозяйства)
 Одесский национальный медицинский университет (бывш. Одесский медицинский институт)
 Одесский национальный морской университет (бывш. Одесский институт инженеров морского флота)
 Национальный Университет «Одесская морская академия» (бывш. Одесское Высшее Инженерное Морское Училище им. Ленинского Комсомола)
 Национальный Университет «Одесская юридическая академия»
 Одесский государственный аграрный университет (бывш. Одесский сельскохозяйственный институт)
 Одесский государственный университет внутренних дел (бывш. Одесская школа  милиции)
 Одесский государственный экологический университет (бывш. Одесский гидрометеорологический университет)
 Христианский гуманитарно-экономический открытый университет
 Одесский еврейский университет
 Народный астрологический университет
 Международный гуманитарный университет

Академии 
 Одесская национальная музыкальная академия имени А. В. Неждановой (бывш. Одесская консерватория)
 Одесская национальная академия пищевых технологий (бывш. Одесский технологический институт пищевой промышленности им. М. В. Ломоносова)
 Одесская национальная академия связи (бывш. Одесский электротехнический институт связи им. А. С. Попова)
 Военная академия (г. Одесса) (бывш. Одесский институт сухопутных войск)
 Одесская государственная академия строительства и архитектуры (бывш. Одесский инженерно-строительный институт)
 Одесская государственная академия технического регулирования и качества (бывш. Одесский техникум измерений; Одесский государственный институт измерительной техники)

Институты и филиалы 
 Институт холода, криотехнологий и экоэнергетики имени В. С. Мартыновского Одесской национальной академии пищевых технологий (бывш. Одесский технологический институт холодильной промышленности; Одесская государственная академия холода)
 Одесский институт предпринимательства и права
 Одесский институт финансов Украинского государственного университета финансов и международной торговли Министерства финансов Украины
 Одесский региональный институт государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины
 Одесский факультет Киевского национального института культуры и искусств
 Одесский филиал Европейского университета
 Одесский филиал Московской современно гуманитарной академии
 Межрегиональная академия управления персоналом (Одесский институт МАУП)

Семинарии 
 Одесская духовная семинария

Колледжи 
 Одесский колледж компьютерных технологий Одесского государственного экологического университета (бывш. Одесский станкостроительный техникум)
Одесский мореходный профессиональный колледж морского и рыбопромышленного флота имени Алексея Соляника (бывш. ОМУ РП)
 Одесский колледж связи и информатизации Одесской национальной академии связи им. А. С. Попова (бывш. Одесский электротехникум связи; Одесский техникум связи и информатизации)
 Одесский автомобильно-дорожный колледж Одесского национального политехнического университета (бывш. Одесский автомобильно-дорожный техникум)
 Одесский колледж транспортных технологий (бывш. Одесский техникум железнодорожного транспорта)
 Морской колледж технического флота Одесской национальной морской академии
 Одесский технический колледж  Одесской национальной академии пищевых технологий
 Одесский педагогический колледж
 Одесский финансово-экономический колледж Украинского государственного университета финансов и международной торговли
 Одесский колледж компьютерных технологий «Сервер»
 Колледж Одесской государственной академии технического регулирования и качества (бывш. Одесский техникум измерений; Одесский колледж стандартизации, метрологии и сертификации)
 Профессиональный колледж  Одесского национального университета им. И. И. Мечникова
 Международный Христианский Коллегиум
 Одесский колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (бывш. Техникум экономики и менеджмента торговли)
 Одесский корпоративный компьютерный колледж
 Экономико правовой колледж Международного гуманитарного университета
 Юридический колледж Национального университета «Одесская юридическая академия»

Техникумы 
 Механико-технологический техникум Одесской национальной академии пищевых технологий
 Техникум газовой и нефтяной промышленности Одесской национальной академии пищевых технологий
 Техникум промышленной автоматики Одесской национальной академии пищевых технологий

Училища 
 Мореходное училище им. А. И. Маринеско Одесской национальной морской академии
 Одесское областное базовое медицинское училище
 Одесское театрально-художественное училище
 Одесское художественное училище им М.Б. Грекова
 Одесское училище искусств и культуры им. К. Ф. Данькевича (бывш. Одесское музыкальное училище)

Упразднённые учебные заведения 
 1-я мужская гимназия (Ришельевская гимназия)
 2-я мужская гимназия (ул. Старопортофранковская 26), ныне здание занимает педагогический университет
 3-я мужская гимназия (ул. Успенская 1 1874 —), в помещении сейчас университет внутренних дел
 4-я мужская гимназия (ул. Пушкинская 9)
 5-я мужская гимназия (ул. Пантелеймоновская 13, 1874 — 1918), на её базе открыт сельскохозяйственный институт
 Одесский немецкий педагогический институт

Примечания

Ссылки 

 Справочник «Образования в Одессе»

Официальные сайты детских садов
Детский сад, школа раннего развития  " Золотая Рыбка"

Официальные сайты вузов Одессы
 Национальный университет «Одесская юридическая академия» (НУ «ОЮА»)
 Одесская государственная академия строительства и архитектуры (ОГАСА)
 Одесская государственная академия холода (ОГАХ)
 Одесская национальная академия пищевых технологий (ОНАПТ)
 Одесская национальная академия связи (ОНАС)
 Одесская национальная морская академия (ОНМА)
 Военная академия (г. Одесса)
 Одесский государственный медицинский университет (ОГМУ)
 Одесский государственный университет внутренних дел
 Одесский государственный экологический университет (ОГЭкУ)
 Одесский национальный экономический университет (ОНЭУ)
 Одесский национальный морской университет (ОНМУ)
 Одесский национальный политехнический университет (ОНПУ)
 Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (ОНУ)
 Южноукраинский национальный педагогический университет им. К. Д. Ушинского (ЮНПУ)

Одесса